Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Lance :

, un destroyer de classe Laforey lancé en 1914 et vendu en 1921 ;  
, un destroyer de classe L lancé en 1940 et démoli en 1944.

Lance